Крю (, ):

 Крю, Аманда (род. 1986) — канадская актриса.
  (род. 1994) — канадская толкательница ядра, серебряная медалистка Панамериканских игр (2019).
  (1859—1953) — американский физик, астроном и педагог, обладатель медали Эрстеда (1941), президент Американского физического общества (1909—1910) и Общества истории науки (1930).
  (род. 1947) — австралийский писатель, лауреат премии «Детская книга года» Совета по детской книге Австралии за книжку с картинками (1994, 1995) и в старшей категории (1991, 1994), премии «Ауреалис» за детский рассказ (2004).
  (род. 1970) — американская предпринимательница, президент компании R. J. Reynolds Tobacco Company (2014—2016).
  (1886—1973) — британский генетик, обладатель медали Кита (1937—1939) и вице-президент (1936—1939) Эдинбургского королевского общества, президент Общества генетики (1938—1940).
  (род. 1946) — британский полицейский, главный констебль полиции графств Нортгемптоншир (1993—1996) и Уэст-Мидлендс (1996—2002).
 Крю, Эдуар (1901—1974) — французский футболист.

См. также 
 Кру